Фресінет () — комуна в Румунії, у повіті Келераш.
 Фресінет () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Фресінет.
 Фресінет () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 Фресінет () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Фресінет.
 Фресінет () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Калвінь.
 Фресінет () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Бейшоара.
 Фресінет () — село в Румунії, у повіті Прахова. Адміністративно підпорядковується місту Бряза.